La rue de Rennes est une voie nommée d'après Rennes, ville française d'Ille-et-Vilaine. Plusieurs communes françaises comportent une telle voie.

France

Alsace 
 Haut-Rhin :
 Rue de Rennes, Kingersheim

Basse-Normandie 
 Calvados :
 Rue de Rennes, Vire

 Manche :
 Rue de Rennes, Aucey-la-Plaine
 Rue de Rennes, Montanel
 Rue de Rennes, Pontorson
 Rue de Rennes, Saint-James

Bretagne 
 Côtes-d'Armor :
 Rue de Rennes, Caulnes
 Rue de Rennes, Évran
 Rue de Rennes, Langueux
 Rue de Rennes, Lanvallay
 Rue de Rennes, Plémet
 Rue de Rennes, Plessala
 Rue de Rennes, Pommeret
 Rue de Rennes, Quessoy

 Finistère :
 Rue de Rennes, Brest

 Ille-et-Vilaine :
 Rue de Rennes, Acigné
 Rue de Rennes, Bain-de-Bretagne
 Rue de Rennes, Bazouges-la-Pérouse
 Rue de Rennes, Bédée
 Rue de Rennes, Betton
 Rue de Rennes, Bourgbarré
 Rue de Rennes, Brécé
 Rue de Rennes, Breteil
 Rue de Rennes, Bruz
 Rue de Rennes, Cesson-Sévigné
 Rue de Rennes, Châteaubourg
 Rue de Rennes, Châteaugiron
 Rue de Rennes, Chevaigné
 Rue de Rennes, Cintré
 Rue de Rennes, Combourg
 Rue de Rennes, Corps-Nuds
 Rue de Rennes, Dol-de-Bretagne
 Rue de Rennes, Gévezé
 Rue de Rennes, Grand-Fougeray
 Rue de Rennes, Guipel
 Rue de Rennes, Irodouër
 Rue de Rennes, Janzé
 Rue de Rennes, La Chapelle-Bouëxic
 Rue de Rennes, La Chapelle-des-Fougeretz
 Rue de Rennes, La Guerche-de-Bretagne
 Rue de Rennes, La Mézière
 Rue de Rennes, Le Rheu
 Rue de Rennes, L'Hermitage
 Rue de Rennes, Liffré
 Rue de Rennes, Lohéac
 Rue de Rennes, Médréac
 Rue de Rennes, Melesse
 Rue de Rennes, Mézières-sur-Couesnon
 Rue de Rennes, Montauban-de-Bretagne
 Rue de Rennes, Montfort-sur-Meu
 Rue de Rennes, Montgermont
 Rue de Rennes, Muel
 Rue de Rennes, Noyal-Châtillon-sur-Seiche
 Rue de Rennes, Noyal-Châtillon-sur-Seiche
 Rue de Rennes, Orgères
 Rue de Rennes, Pléchâtel
 Rue de Rennes, Pleine-Fougères
 Rue de Rennes, Pleugueneuc
 Rue de Rennes, Pleumeleuc
 Rue de Rennes, Poligné
 Rue de Rennes, Quédillac
 Rue de Rennes, Redon
 Rue de Rennes, Saint-Aubin-d'Aubigné
 Rue de Rennes, Saint-Aubin-du-Cormier
 Rue de Rennes, Saint-Domineuc
 Rue de Rennes, Saint-Gilles
 Rue de Rennes, Saint-Grégoire
 Rue de Rennes, Saint-Jean-sur-Vilaine
 Rue de Rennes, Saint-Jouan-des-Guérets
 Rue de Rennes, Saint-Marc-le-Blanc
 Rue de Rennes, Thorigné-Fouillard
 Rue de Rennes, Tremblay
 Rue de Rennes, Vendel
 Rue de Rennes, Vezin-le-Coquet
 Rue de Rennes, Visseiche
 Rue de Rennes, Vitré

 Morbihan :
 Rue de Rennes, Larmor-Plage
 Rue de Rennes, Saint-Jean-Brévelay

Centre 
 Indre-et-Loire :
 Rue de Rennes, Tours

Champagne-Ardenne 
 Ardennes :
 Rue de Rennes, Vouziers

Île-de-France 
 Paris :
 Rue de Rennes, Paris

 Seine-Saint-Denis :
 Rue de Rennes, Épinay-sur-Seine

 Val-de-Marne :
 Rue de Rennes, Rungis

 Val-d'Oise :
 Rue de Rennes, Argenteuil

Lorraine 
 Meurthe-et-Moselle :
 Rue de Rennes, Heillecourt

Midi-Pyrénées 
 Haute-Garonne :
 Rue de Rennes, Toulouse

Nord-Pas-de-Calais 
 Nord :
 Rue de Rennes, Lallaing
 Rue de Rennes, Tourcoing

 Pas-de-Calais :
 Rue de Rennes, Aix-Noulette
 Rue de Rennes, Auchel
 Rue de Rennes, Sallaumines

Pays de la Loire 
 Loire-Atlantique :
 Rue de Rennes, Châteaubriant
 Rue de Rennes, Derval
 Rue de Rennes, Treillières

 Maine-et-Loire :
 Rue de Rennes, Angers
 Rue de Rennes, Le Louroux-Béconnais
 Rue de Rennes, Saint-Jean-de-Linières

 Mayenne :
 Rue de Rennes, Laval
 Rue de Rennes, Mayenne

 Sarthe :
 Rue de Rennes, Le Mans

Réunion 
 Rue de Rennes, Le Port

Voir aussi 

 Route de Rennes, Nantes
 Catégorie des rues situées à Rennes

Rennes Rue